Jan Sikora (1921–2011) – polski duchowny
 Jan Sikora (ur. 1985) – polski brydżysta
 Jan Sikora – polski filozof, prof. dr hab.
 Jan Sikora – polski ekonomista, prof. dr hab.
 Jan Sikora – polski mechanik, prof. dr hab.
 Jan Sikora – polski biolog, prof. dr hab.
 Jan Sikora – polski informatyk, prof. dr hab.
 Jan Sikora – polski filolog germański, dr hab.

Zobacz też 
 Jan Sýkora